La Brigade criminelle désigne les services de police français ayant pour compétence principale les crimes.

 Brigade criminelle (série télévisée) est une série télévisée américaine.

 Brigade criminelle (film, 1947) est un film français réalisé par Gilbert Gil.

Homonymie de titre